Гран-при Монако 1982 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 23 мая 1982 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:26,354
 Первая победа и лучший круг для Риккардо Патрезе.
 Первый подиум для Андреа де Чезариса.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 Полная трансляция гонки на официальном канале F1 в YouTube

 

Гран-при Монако